Mužská čtyřhra Argentina Open 2018 probíhala v polovině února 2018. Do deblové soutěže buenosaireského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Dvojnásobným obhájcem titulu byl nejvýše nasazený kolumbijský pár Juan Sebastián Cabal a Robert Farah.

Vítězem se staly argentinské turnajové čtyřky Andrés Molteni a Horacio Zeballos, které ve finále za devadesát minut zdolaly Cabala s Farahem. Po dvousetovém průběhu 6–3 a 5–7 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–3], v nšmž si Argentinci vypracovali vedení již 9–1. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali druhou společnou trofej. Zeballos vybojoval osmý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Molteniho to bylo druhé takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 

  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (finále)
  Santiago González /  Julio Peralta (1. kolo)
  Nikola Mektić /  Alexander Peya (1. kolo)
  Andrés Molteni /  Horacio Zeballos (vítězové)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

ATP Buenos Aires
Tenis v Argentině v roce 2018
ATP World Tour 2018